Азий:

 Азий — персонаж древнегреческой мифологии, сын Гиртака.
 Азий — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.